Orban u Orbán puede referirse a:

 Orbán (apellido)
 Orban (apellido)
 Viktor Orbán (político húngaro)

Divisiones administrativas 
 Orban, población del departamento de Tarn, Francia.
Orbán (Villamarín), parroquia del concello de Villamarín.
Orbán (Celanova), lugar de la parroquia de Milmanda, concello de Celanova.
Orbán (Cervantes), lugar de la parroquia de A Ribeira, concello de Cervantes.

Ríos 
 Río Orbán, afluente del río Barbantiño.

Otros 
 Orbán (fabricante de armas)